WN steht als Abkürzung für:

 Southwest Airlines, als IATA-Code der US-amerikanischen Fluggesellschaft
 Westfälische Nachrichten, Tageszeitung in Münster/Westf.
 Wincor Nixdorf, einen Hersteller von Computerkassen und Geldautomaten
 Wolfsburger Nachrichten, Tageszeitung im Raum Wolfsburg
 Württembergische Nebenbahnen, ein ehemaliges Eisenbahnunternehmen
 die postcode area Wigan (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

WN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Rems-Murr-Kreis (für Waiblingen)
 Großbritannien: Bristol
 Niederlande: Anhänger
 Österreich: Wiener Neustadt (Stadt, Landespolizeidirektion Niederösterreich – Polizeikommissariat Wiener Neustadt)
 Polen: Ursynów, Stadtbezirk von Warschau

WN